Михаи́л Само́йлов:
 Самойлов, Михаил Васильевич (1898—1984) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Самойлов, Михаил Константинович (1868—1940) — русский военачальник, генерал-лейтенант. 
 Самойлов, Михаил Сергеевич (род. 1940) — председатель исполнительного комитета Курганского городского Совета народных депутатов.